NGC 1254 (другие обозначения — MCG 0-9-33, ZWG 390.32, PGC 12052) — линзовидная галактика в созвездии Кит. Открыта Альбертом Мартом в 1864 году. Описание Дрейера: «тусклый, очень маленький, звездоподобный объект».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1254
Кит (созвездие)